Această pagină prezintă o listă a orașelor din Estonia.

Orașe

Vezi și 
 Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 Statistical Office of Estonia 
 World Gazetteer - Nr. locuitori
 City Population - Istoric
 Hartă

Estonia
Orașe